Митрополит Артемий (в миру Александр Николаевич Снигур; 5 сентября 1962, Днепродзержинск) — архиерей Русской православной церкви, митрополит Хабаровский и Приамурский.

Биография 
В 1984 году окончил Санкт-Петербургский военно-транспортный университет и направлен в Алма-Ату.

В 1992 году уволен в запас в звании капитана по сокращению штатов.

В 1992—1995 годах трудился на строительстве храма в честь Рождества Христова города Алма-Аты.

В 1995 году стал послушником Николо-Шартомского мужского монастыря села Введенье Шуйского района Ивановской области.

17 декабря 1995 года в Преображенском кафедральном соборе архиепископом Ивановским и Кинешемским Амвросием (Щуровым) был рукоположён во диакона.

11 февраля 1996 года в Благовещенском храме города Кинешмы архиепископом Амвросием был рукоположён во иерея.

31 марта 1996 года в Казанском храме Николо-Шартомского мужского монастыря села Введенье Шуйского района Ивановской области архиепископом Амвросием пострижен в монашество с наречением имени Артемий в честь праведного Артемия Веркольского.

4 ноября 1996 года по просьбе епископа Сергия (Соколова) вместе с иеромонахом Серафимом (Остроумовым)  командирован в Новосибирскую епархию для активизации миссионерского служения и укрепления монашества в Сибири.

20 марта 1997 года назначен инспектором по храмовому строительству Новосибирской епархии.

17 июля 1997 года решением Священного Синода утверждён наместником новообразованного Михаило-Архангельского мужского монастыря в селе Малоирменка Ордынского района Новосибирской области.

В 1998 году монастырь переведён в село Козиха Ордынского района Новосибирской области.

19 февраля 2004 года назначен председателем архитектурного отдела Новосибирской епархии.

В 2004 году заочно окончил Московскую духовную семинарию. В 2008 году заочно окончил Московскую духовную академию.

Нёс послушания помощника управляющего епархией по общим вопросам; руководителя епархиального отдела по архитектуре, строительству и земельным вопросам; наместника мужского монастыря во имя Архистратига Михаила села Козиха Ордынского района Новосибирской области.

В феврале 2009 года от монашествующих епархии принимал участие в работе Поместного собора Русской православной церкви.

В 2010 году Распоряжением Архиепископа Новосибирского и Бердского Тихона назначен заместителем Председателем Епархиального Суда.

Архиерейство 
22 марта 2011 года решением Священного синода был избран епископом Петропавловским и Камчатским. 3 апреля в храме Христа Спасителя патриархом Московским и всея Руси Кириллом возведён в сан архимандрита. 8 апреля в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове совершён чин наречения архимандрита Артемия (Снигура) во епископа Петропавловского и Камчатского. 10 апреля в кафедральном соборном храме Христа Спасителя состоялась его хиротония во епископа Петропавловского и Камчатского, которую совершили патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, архиепископ Клинский Лонгин (Талыпин), архиепископ Истринский Арсений (Епифанов), архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон (Емельянов), архиепископ Верейский Евгений (Решетников), архиепископ Хабаровский и Приамурский Игнатий (Пологрудов), архиепископ Егорьевский Марк (Головков), епископ Зарайский Меркурий (Иванов), епископ Дмитровский Александр (Агриков), епископ Солнечногорский Сергий (Чашин), епископ Карагандинский и Шахтинский Севастиан (Осокин).

Как отмечалось в издании «Религиозно-общественная жизнь российских регионов» Кестонского института: «Владыка Артемий — монах и строитель, человек закрытый и избегающий публичности. Присутствие церкви в светском обществе при нём снизилось, однако организатором церковной жизни он оказался неплохим. При нём получили развитие социальная работа с неимущими, работа с детьми и молодёжью, ускорилось строительство церквей по всей Камчатке. Вместе с Артемием на Камчатку прибыли 10 монахов: Артемий настоящий монах и усердно работает над созданием монастырей».

1 февраля 2016 года в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве патриархом Кириллом возведён в сан архиепископа.

28 декабря 2018 года Священный синод переместил архиепископа Артемия на Хабаровскую кафедру («Преосвященным Хабаровским и Приамурским, главой Приамурской митрополии»), в связи с чем 3 января 2019 года в Успенском соборе Московского Кремля возведён в сан митрополитa.

26 февраля 2019 года Священный синод назначил митрополита Артемия исполняющим обязанности ректора Хабаровской духовной семинарии.

Награды 
 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (5 сентября 2012) — во внимание к заслугам и в связи с 50-летием со дня рождения
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (5 сентября 2022) — во внимание к служению и в связи с 60-летием со дня рождения

Примечания

Ссылки 
 Артемий, митрополит Хабаровский и Приамурский (Снигур Александр Николаевич) на сайте Патриархия.Ru
 Интернет как средство борьбы против Церкви
 Обращение монашествующих Новосибирской епархии
 Епископом Петропавловским и Камчатским определено быть игумену Артемию (Снигуру)

Интервью
 Крест епископа Артемия // «Русская линия», 22.11.2011
 Епископ Петропавловский Артемий: Церковь — душа общества на сайте patriarchia.ru
 В день памяти святителя Петра Московского Предстоятель Русской Церкви совершил Литургию в Успенском соборе Кремля на сайте patriarchia.ru

Митрополиты Русской православной церкви
Выпускники Московской духовной академии
Выпускники Московской духовной семинарии
Петропавловская и Камчатская епархия
Ректоры Хабаровской духовной семинарии
Приамурская митрополия